Ilešič ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Ino Ilešič (* 1984), slowenischer Radrennfahrer
 Marko Ilešič (* 1947), slowenischer Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof
 Svetozar Ilešič (1907–1985), jugoslawischer Geograph